La Primeira Liga 2018-2019, nota come Liga NOS 2018-2019 per ragioni di sponsorizzazione, è stata l'85ª edizione della massima serie del campionato portoghese di calcio. Il torneo, iniziato il 10 agosto 2018 e conclusosi il 19 maggio 2019, è stato vinto dal .

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2017-2018 sono stati retrocessi in Segunda Liga 2018-2019 il  e l'. Sono stati promossi dalla Segunda Liga 2017-2018 il  ed il .

A seguito della disputa fra il Clube de Futebol Os Belenenses e la SAD in possesso dei diritti per la sezione calcistica, che portò quest'ultima a creare una nuova società calcistica del tutto indipendente, il posto in Primeira Liga dello storico club portoghese fu rimpiazzato dalla neonata Belenenses SAD. La squadra originaria fondò una nuova sezione calcistica ripartendo dalla sesta divisione.

Rispetto alla stagione precedente, aumenta il numero di squadre che subiranno la retrocessione: non saranno più due ma tre.

Formato 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 34 giornate.

La squadra campione di Portogallo ha il diritto a partecipare alla fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020.

Le squadre classificate agli ultimi tre posti (16º, 17º e 18º posto) retrocedono in Segunda Liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte

Legenda:
      Campione del Portogallo e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2019-2020
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2019-2020.
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2019-2020
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2019-2020
      Retrocesse in Segunda Liga 2019-2020

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
Differenza reti generale
Partite vinte
Reti totali realizzate
Spareggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati della Primeira Liga sul sito ufficiale.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori 
Fonti

Note

Voci correlate 
Taça de Portugal 2018-2019
Supertaça Cândido de Oliveira 2019

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
2018-2019